Tenisový turnaj WTA ASB Classic 2012 se konal ve dnech 2. – 7. ledna v areálu ASB Tennis Centre největšího novozélandského města Aucklandu venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie WTA International Tournaments. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Sabine Lisická (čtvrtfinále, skreč)
  Pcheng Šuaj (2. kolo)
  Světlana Kuzněcovová (semifinále)
  Flavia Pennettaová (finále, skreč pro zranění zad)
  Julia Görgesová (2. kolo)
  Roberta Vinciová (2. kolo)
  Yanina Wickmayerová (2. kolo)
  Monica Niculescuová (2. kolo)

Jiné formy účasti 
Následující hráčky obdržely divokou kartu do hlavní soutěže:
  Sacha Jonesová
  Virginie Razzanová
  Magdaléna Rybáriková

Následující hráčky postoupily z kvalifikace:
  Jamie Hamptonová
  Aravane Rezaïová
  Alison Riskeová
  Karolína Plíšková

Odhlášené 
  Venus Williamsová

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení párů 
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (semifinále)
  Sania Mirzaová /  Jelena Vesninová (semifinále)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (vítězky)
  Julia Görgesová /  Flavia Pennettaová ''(finále)

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2012
ASB Classic
Tenis na Novém Zélandu v roce 2012